Pauline Betz ha battuto in finale Louise Brough 6–2 6–4.

Teste di serie
 Pauline Betz (campionessa)
 Margaret Osborne (semifinali)
 Louise Brough (finalista)
 Kay Menzies (quarti di finale)
 Dorothy Bundy (semifinali)
 Jean Bostock (quarti di finale)
 Doris Hart (quarti di finale)
 Simone Laffargue (quarto turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1946